Revisited – album di Ralph McTell del 1970
 Revisited – album di Peter Gabriel del 1992
 Revisited – album dei Molly Hatchet del 1996
 Revisited – EP di Gregory Porter del 2014